Продолжи́тельность жи́зни:
 Продолжительность жизни растений и животных — длительность существования особи (её онтогенеза), или клона.
 Видовая продолжительность жизни — среднее время жизни особей вида; термин применяется по отношению ко всем живым организмам.
 Максимальная продолжительность жизни — максимальная возможная продолжительность жизни представителей определённой группы организмов.
 Ожидаемая продолжительность жизни — среднее ожидаемое время жизни человеческих особей.
 Продолжительность жизни (мед. термин) — медицинский показатель, определяемый для оценки качества лечения заболевания.

См. также 
Время жизни квантовомеханической системы